Mussil ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Mussil (1911–1999), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Felix Mussil (1921–2013), deutscher Karikaturist
 Stephan Mussil (* 1952), österreichischer Kameramann

Siehe auch:
 Musil